Kabinett Makarios steht für folgende Regierungen Zyperns:

 Kabinett Makarios I
 Kabinett Makarios II
 Kabinett Makarios III
 Kabinett Makarios IV
 Kabinett Makarios V
 Kabinett Makarios VI